Велта Николаевна Островская () — ткачиха производственного объединения «Латвияс лини» Министерства лёгкой промышленности Латвийской ССР, гор. Елгава. Герой Социалистического Труда (1971).

В 1970 году досрочно выполнила личные социалистические обязательства и производственные задания Восьмой пятилетки (1966—1970). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1971 года «за выдающиеся успехи в досрочном выполнении заданий пятилетнего плана и большой творческий вклад в развитие производства тканей, трикотажа, обуви, швейных изделий и другой продукции легкой промышленности» удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Умерла в 2012 году. Похоронена на кладбище Зандеру в Елгаве, Латвия.

Примечания

Литература 
 Latvijas Padomju enciklopēdija, 1—102. 1981—1988.
 Latvijas PSR mazā enciklopēdija. I—III un rādītājs. 1967—1972.